Le tournoi de tennis de Moscou est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2015, classée en catégorie Premier, se dispute du 19 au .

Svetlana Kuznetsova remporte le simple dames. En finale, elle bat Anastasia Pavlyuchenkova, décrochant à cette occasion le  en simple de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Daria Kasatkina et Elena Vesnina.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Quatre joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Moscou (ATP 2015)
 Tournoi de tennis de Moscou
 Saison 2015 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2015
Moscou
Sport en Russie en 2015
Tennis en octobre 2015